Gilly peut avoir plusieurs significations.

Toponyme 

 Gilly, commune suisse du canton de Vaud.
 Gilly, une section de la ville belge de Charleroi en Wallonie (province de Hainaut) ; dont :
 Gilly, station du métro léger de Charleroi ;
 Gilly-lès-Cîteaux, commune française de Côte-d'Or (Bourgogne) ;
 Gilly-sur-Isère, commune française de Savoie (Rhône-Alpes) ;
 Gilly-sur-Loire, commune française de Saône-et-Loire (Bourgogne) ;

Patronyme 

 Jacques Laurent Gilly (1769-1829), général français du Premier Empire ;
Jean-Louis Antoine Alfred Gilly (1833-1896), prélat français,  évêque de Nîmes)
 Carlos Gilly (1940- ), historien espagnol ;
 David Gilly (1748-1808), architecte prussien ;
 Dinh Gilly (1877-1940), baryton franco-algérien ;  
 Cécile Gilly, mezzo-soprano française et professeure de chant ;
 Renée Gilly (1906-1977), mezzo-soprano française ;
 Gabriel Gilly (1918-2006), haut fonctionnaire français ;
 François-Noël Gilly (1955-), cancérologue chirurgien général français et président de l'Université Claude Bernard Lyon 1.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France